In 2018 werd de zeventiende editie van de Copa Santa Catarina gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 16 september tot 25 november. Brusque werd kampioen en mag daardoor deelnemen aan de Copa do Brasil 2019.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Copa Santa Catarina
Braziliaans competitievoetbal 2018